Die Lloyd Fonds AG ist ein bankenunabhängiger Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Hamburg und Büros in München und Frankfurt. Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit liegen seit der Neustrukturierung nach der Weltfinanzkrise auf individueller Vermögensverwaltung, einer eigenen, aktiv gemanagten Publikumsfonds-Linie und digitalem Portfoliomanagement.

In der Vergangenheit war Lloyd Fonds als Emissionshaus für geschlossene Schiffsfonds tätig und wurde von der Weltfinanzkrise ab 2007 schwer getroffen.

Geschichte

Gründung und Rechtsformwechsel 
Die Gründung der „Lloyd Fonds Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG“ erfolgte 1995. 2001 wurde die Rechtsform des Unternehmens in die einer Aktiengesellschaft umgewandelt. Seit 2005 ist die Lloyd Fonds AG an der Börse notiert. Die Notierung erfolgte ursprünglich im Prime Standard. Im Oktober 2012 wechselte das Unternehmen in den Entry Standard und dann ab März 2017 in das neugeschaffene Scale-Segment der Deutschen Börse.

1995 bis 2018: Emissionshaus für geschlossene Fonds 
Ab 1995 konzipierte und vertrieb das Unternehmen Schiffsfonds. 1999 wurde das Anlagespektrum um Immobilien erweitert; 2002 folgte der erste Windenergiefonds. Der Markteinstieg in den Bereich der Britischen Kapitallebensversicherungen erfolgte 2004. 2006 platzierte die Lloyd Fonds AG zusammen mit einem anderen Emissionshaus einen Private-Equity-Fonds. 2007 wurden der erste Hotelimmobilienfonds des Unternehmens und das erste Flugzeuginvestment aufgelegt.

Ab 1. Januar 2018 löste Klaus M. Pinter den bisherigen (seit 2001) Vorstand Torsten Teichert als Alleinvorstand und später Finanzvorstand von Lloyd Fonds ab. Seit dem 1. Juli 2018 gab es einen zweiten Vorstandsposten, den bis Ende 2019 Jochen Sturtzkopf als Vertriebsvorstand innehatte.

Im Jahr 2011 stärkte die Lloyd Fonds AG ihre Eigenkapitalbasis durch eine Kapitalerhöhung, die über die Ausgabe neuer Aktien realisiert wurde. Den überwiegenden Teil der Aktien erwarb der von dem amerikanischen Investor AMA Capital Partners aufgelegte Fond „ACP Fund V LCC“. Mit einem Kapitalanteil von 49,9 % wurde AMA zum Hauptinvestor des Unternehmens. 

2018 übernahm die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB), Jena, im Rahmen eines außerbörslichen Aktienkaufvertrages etwas mehr als die Hälfte dieser Aktien von AMA Capital Partners. Die restlichen in ihrem Besitz befindlichen Lloyd Fonds-Aktien veräußerte AMA an Investmentfonds des Portfoliomanagers SPSW Capital GmbH (2019 von Lloyd Fonds übernommen). 

Eine erneute, 10-prozentige Kapitalerhöhung auf dem Weg der Privatplatzierung neuer Aktien erfolgte im Juni 2018.

Ab 2019: Vermögensverwaltung, Publikumsfonds und digitales Portfoliomanagement 
Seit dem 2. Quartal 2019 liegen die Schwerpunkte der Unternehmensaktivitäten auf einer eigenen, aktiv gemanagten Publikumsfonds-Linie, digitalem Portfolio-Management und individueller Vermögensverwaltung. Seit dem 1. April dieses Jahres bietet Lloyd Fonds offene Investmentfonds an. Gleichzeitig nahm Michael Schmidt die Tätigkeit als Chief Investment Officer auf.

Im Zuge der Neuausrichtung übernahm Lloyd Fonds 2019 jeweils 90 % der Anteile an der Hamburger Vermögensverwaltung Lange Assets & Consulting GmbH und an der SPSW Capital GmbH.

Für das digitale Angebot der Lloyd Fonds AG wurde 2019 die LAIC Vermögensverwaltung GmbH gegründet. Nach Erhalt der 32-KWG-Lizenz der BaFin Ende März 2020 nahm die Gesellschaft am 1. April des Jahres die Tätigkeit als digitaler Vermögensverwalter auf, zunächst mit dem Angebot eines durch den „LAIC Advisor“ gesteuerten Individualdepots.

Seit dem 1. Januar 2020 ist Achim Plate Vorstandsvorsitzender; Jochen Sturtzkopf wechselte als Geschäftsführer zur Lange Assets & Consulting GmbH. Mit Wirkung zum 15. April 2020 endete das Vorstandmandat von Klaus M. Pinter.

Unternehmensdaten 
Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Hamburg. Seit November 2018 hat Lloyd Fonds eine Niederlassung in München, seit April 2019 in Frankfurt.

Aktuelle Geschäftstätigkeit 
Die Lloyd Fonds AG wurde als Investment- und Assetmanager für Sachwertanlagen gegründet, richtete ihre Geschäftstätigkeit jedoch ab 2019 neu aus. Während eine Reihe von Sachwertbeteiligungen mittlerweile verkauft sind und das Bestandsgeschäft mit den verbliebenen geschlossenen Fonds noch bis 2022 weiterlaufen soll, konzentriert sich das Unternehmen nun auf die drei neuen Geschäftsfelder aktive Publikumsfonds, individuelle Vermögensverwaltung und digitales Portfoliomanagement.

Angeboten werden aktiv gemanagte offene Aktien-, Misch- und Rentenfonds. Aktuell (September 2020) umfasst das Portfolio insgesamt sieben Fonds, zu denen auch zwei offene Mischfonds und ein Hedgefonds für institutionelle Anleger sowie ein geldmarktnaher offener Rentenfonds zählen, die von den Tochtergesellschaften SPSW Capital bzw. Lange Assets & Consulting gemanagt werden. 

Zwei der Aktienfonds beziehen Nachhaltigkeitskriterien in die Auswahl und das Management des Aktienbestands ein. Zur Weiterentwicklung seiner Nachhaltigkeitsstrategie schloss Lloyd Fonds im Januar 2020 eine Partnerschaft mit dem WWF Deutschland.

Die klassische Vermögensverwaltung für wohlhabende private und institutionelle Kunden sowie Family Offices wird von der Lloyd-Fonds-Tochter Lange Assets & Consulting betrieben, die seit 2005 in diesem Bereich tätig ist und seit 2018 zu Lloyd Fonds gehört.

Unter der Zweitmarke LAIC („Lloyd Artificial Intelligence Competence“) bietet Lloyd Fonds seit April 2020 eine digitale Anlagelösung für Privatkunden an. Die Individualdepots werden durch den LAIC-Advisor verwaltet, einen mit künstlicher Intelligenz gesteuerten Algorithmus, der aus rund 10.000 aktiv gemanagten Publikumsfonds und etwa 400 ETFs individuelle Investmentportfolios zusammenstellt. Nach Unternehmensangaben grenzt sich LAIC von anderen Robo-Advisor-Anbietern durch den Fokus auf aktiv gemanagte Fonds ab; ETFs werden demnach lediglich zur Kostenoptimierung beigemischt. Das Produktspektrum umfasst weiterhin fünf durch den Advisor gesteuerte Mischfonds und eine fondsgebundene Rentenversicherung.

Quellen 
 Lloyd Fonds Geschäftsberichte 2005 bis 2019

Einzelnachweise

Weblinks 
 Lloyd Fonds-Homepage
 Homepage der Lange Assets & Consulting
 Homepage des digitalen Vermögensverwalters LAIC Advisor
 Homepage der SPSW Capital GmbH

Finanzdienstleister (Hamburg)
Fondsinitiator
Unternehmen im Scale